Ramp kan syfta på:

 Skateboardramp – en konstruktion för extremsport
 Ramp (TV-program) – ett TV-program för ungdomar från UR
 Raketramp – en konstruktion för att bestämma startriktning för en raket
 Elektrisk rampfunktion – en matematisk funktion av tiden
 Sjösättningsramp – ett slutande plan vid stranden eller i en hamn för sjösättning av båtar

Se även
 Rampfeber
 Rampljus